Miejscowości w USA:
 Minonk – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
Gminy w USA:
 Minonk (ang. Minonk Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford